Walter Newman (1916-1993) est un scénariste américain.
 Walter Newman est un ingénieur du son américain.
 Walter Stephenson Newman, président de Virginia Tech.